Why bzw. Why? (englisch: warum) ist:
 Why (Arizona), Ortschaft im County Pima, US-Bundesstaat Arizona

Bands
 Why? (britische Band), eine britische Band
 Why (kanadische Band), eine kanadische Band aus Winnipeg, Manitoba
 Why? (US-amerikanische Band), eine US-amerikanische Band aus Berkeley, Kalifornien

Musikalben (Auswahl)
 Why? (Discharge-Album), 1981
 Why (Prudence-Liew-Album), 1987

Musikstücke (Auswahl)
 Why (Frankie-Avalon-Lied), 1959
 Why (The-Byrds-Lied), 1966
 Why (Carly-Simon-Lied), 1982
 Why? (Bronski-Beat-Lied), 1984
 Why (Annie-Lennox-Lied), 1992
 Why (3T-Lied), 1996
 Why? (Mis-Teeq-Lied), 2001
 Why (Gabrielle-Lied), 2007
 Why (Mary-J.-Blige-Lied), 2012

Personen
 Jack Why (1903–1944), australischer Rugbyspieler